En géomorphologie, le terme désigne une forme de structuration superficielle des sols en milieu périglaciaire consistant en une organisation en plan de forme annulaire des éléments rocheux. Les cercles présentent une accumulation périphérique de lithoclastes grossiers entourant une partie centrale constituée de matériaux fins (limons, argiles).
 En archéologie, le terme désigne un type de monument mégalithique préhistorique (, henge, cromlech).
 Cercles de pierres d'Oyu, au Japon